Hylia (vogel), Afrikaanse vogelsoort.
 Hylia (geslacht), Afrikaans monotypisch vogelgeslacht.
 Lijst van rassen uit The Legend of Zelda#Hylian.